Становище, (встречается также вариант написания: Становье):
 место стоянки, временного расположения кого-либо.
 Становище — расположение войск на отдых или ночлег под открытым небом, вне населённых пунктов. 
 место зимовки перелётных птиц, рыб.
 место временного поселения кочевников.

Топоним 
 Становище — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Становище — деревня в Угличском районе Ярославской области.